Маскоги има више значења:
 Округ Маскоги (Оклахома)
 Маскоги (Оклахома)
 Маскоги Индијанци